Ayala – nazwisko baskijskiego pochodzenia
 Ayala – miasto w Meksyku w stanie Morelos
 Ayala – gmina w Hiszpanii